Буртівська сільська рада — Київська область, Кагарлицький район
 Буртівська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район